Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Qatar Total Open 2013 nastoupilo padesát šest hráček. Obhjákyní titulu byla světová jednička Běloruska Viktoria Azarenková, která soutěž opět vyhrála.

Přestože Azarenková ve finále zdolala druhou nasazenou Serenu Williamsovou po třísetovém průběhu 7–6(8–6), 2–6 a 6–3, tak ji Američanka vystřídala na čele světového žebříčku. Williamsová se tak stala nejstarší světovou jedničkou od zavedení žebříčku WTA v roce 1975. Tuto pozici si zajistila již čtvrtfinálovým vítězstvím nad Kvitovou, bez ohledu na další průběh turnaje.

Nasazení hráček 
Osm nejvýše nasazených hráček mělo volný los do druhého kola.
  'Viktoria Azarenková (vítězka)
  Serena Williamsová (finále)
  Maria Šarapovová (semifinále)
  Agnieszka Radwańská (semifinále)
  Angelique Kerberová (2. kolo)
  Sara Erraniová (čtvrtfinále)
  Petra Kvitová (čtvrtfinále)
  Samantha Stosurová (čtvrtfinále)
  Marion Bartoliová (2. kolo)
  Caroline Wozniacká (čtvrtfinále)
  Naděžda Petrovová (3. kolo)
  Maria Kirilenková (1. kolo, skreč)
  Ana Ivanovićová (3. kolo)
  Dominika Cibulková (odstoupila)
  Roberta Vinciová (2. kolo)
  Sloane Stephensová (2. kolo)
  Lucie Šafářová (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry

Qatar Ladies Open
Tenis v Kataru v roce 2013
WTA Tour 2013